Genet est un nom propre ou un nom commun.

Prénom 
Genet  est un prénom masculin désuet.

Saint des Églises chrétiennes 
 Genet ou Genêt ou Genès († vers 660 ou 662), évêque de Clermont en Auvergne, confessa la foi orthodoxe face au novatianisme ; fêté le 3 juin

Patronyme 

 André Genet (1914-1945), médecin et résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Dominique Genet (1968-), archer français ;
 Edme-Jacques Genet (1726- 1781), interprète français ;
 Edmond-Charles Genêt (1763-1834), ambassadeur de France aux États-Unis (1793) ;
 Eugène Genet (1850-1904), homme politique français ;
 Fabien Genet (1975-), homme politique français ;
 François Genet (évêque, théologien) (1685 à 1723) évêque de Vaison ;
 François-Xavier Genet (1759-1813), militaire français ;
 Jean Genet (1910-1986), écrivain, poète et auteur dramatique français ;
 Jean-Pierre Genet (1962-), joueur de rugby à XV français ;
 Jean-Pierre Genet (1940-2005), coureur cycliste français ;
 Patrick Genet (1960-), violoniste et enseignant suisse ;
 Manon Genêt (1989-), triathlète française.

Toponyme 

 Genet, une ville d'Éthiopie.

Biologie 
Genet peut aussi désigner :
 Genet ou genet d'Espagne, un petit cheval originaire d'Espagne, de la race barbe (cheval) ;
 Genet ou génet, une colonie clonale.

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme